Леве́нт Карто́п (; 21 августа 1979, Денизли, Турция) — турецкий футболист, полузащитник.

Клубная карьера 
Левент Картоп воспитанник футбольной школы «Денизлиспора» из его родного города. В главной команде дебютировал 10 августа 1996 года в матче против «Сарыера». В 1998 поочерёдно отдавался в аренду «Мугласпору» и «Невшехирспору». В 2006 перешёл в «Антальяспор», за который дебютировал 6 августа 2006 года в матче против «Ризеспора». Летом 2008 года Картоп перешёл в азербайджанский «Нефтчи» из Баку, но не провёл ни одного матча в этом клубе. В ходе первого круга сезона 2008/09 главный тренер «Нефтчи», немецкий специалист Ханс-Юрген Геде отстранил от команды его, а также Рашада Садыхова, Эльнура Аллахвердиева и Руслана Аббасова. Зимой 2009 он вместе с Рашадом Садыховым перешёл в «Коджаэлиспор». Осенью 2009 года находился в аренде в «Алтае». В январе 2010 года продлил контракт сроком на полтора года с «Коджаэлиспором».

Статистика 
Последнее обновление 6 марта 2010

Примечания

Ссылки 
 Профиль на TFF.org
 

Футболисты Турции
Игроки ФК «Денизлиспор»
Игроки ФК «Коньяспор»
Игроки ФК «Антальяспор»
Игроки ФК «Коджаэлиспор»
Игроки ФК «Алтай» Измир
Игроки ФК «Акхисар Беледиеспор»
Игроки ФК «Тургутлуспор»
Игроки ФК «Эюпспор»
Игроки ФК «Адана Демирспор»‎
Футбольные тренеры Турции
Тренеры ФК «Диярбакырспор»
Тренеры ФК «Денизлиспор»